3-song sampler – minialbum zespołu Cake
 3-song sampler – singel zespołu Cradle of Filth
 3-song sampler – singel zespołu Halifax
 3-song sampler – singel zespołu W.A.S.P.